Любен Карл Трънка е български строителен инженер и университетски преподавател, първи професор по тунелно строителство в България.

Биография 
Роден е през 1898 г. в София, в семейството на Мария Панова и инж. Карл Трънка, положил основите на пътното и мостовото строителство в следосвобожденска България.

През 1923 г. завършва строително инженерство във Висше техническо училище в Берлин. Работи като инженер в София (1924, 1939) и в Иран (1930). Инженер е при водопровода София – Рила и към БДЖ в отдела по железопътно строителство. Технически ръководител е на тунела при село Радуй по жп линията Перник – Волуяк (1943 – 1944).
От 1943 г. е хоноруван доцент във Висшето техническо училище, София, от 1945 г. е доцент по тунелно строителство, а от 1954 г. е професор към катедра „Железници“, първият професор по мостово и тунелно строителство. Титуляр е по учебните дисциплини „Железопътно дело“, „Тунелно строителство“ и „Висящи въжени линии“. Автор е на учебници и трудове по транспортни и тунелни работи: „Тунелно строителство“, „Вентилация на тунелите по време на експлоатация“ (1945, 1958); учебник „Тунели“ с чертежи към него (1963) и др.

Член на БИАД от 1924 г.

Умира през 1964 г. в София.

Личният му архив се съхранява във фонд 1129К в Централен държавен архив. Той се състои от 116 архивни единици от периода 1905 – 1964 г.

Родословие

Източници 

Български инженери
Родени в София
Починали в София
Българи от чешки произход
Хора с архиви в Централния държавен архив